Este nombre corresponde a dos anfibios:

 Rana musica Linnaeus, 1766 es sinónimo de Anaxyrus terrestris (Bonnaterre, 1789);
 Rana musica Chang & Hsü, 1932 es sinónimo de Babina daunchina (Chang, 1933).